Westwood kan syfta på:

 Westwood Studios – datorspelsföretag
 Westwood United – engelskt fotbollslag
 Westwood (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Australien 

 Westwood (ort i Australien), Queensland, Rockhampton,

Storbritannien 

 Westwood, Worcestershire, England, 
 Westwood, Bradford-on-Avon, England, Wiltshire, 
 Westwood, Cambridgeshire – en ort i Peterborough, Cambridgeshire, England
 Westwood, Canterbury – en ort i Kingston, Canterbury, Kent, England
 Westwood, East Devon – en ort i Broad Clyst, East Devon, Devon, England
 Westwood, Nottinghamshire – en ort i Nottinghamshire, England
 Westwood, Salisbury – en ort i Salisbury, Wiltshire, England
 Westwood, Skottland – en ort i South Lanarkshire, Skottland
 Westwood, Teignbridge – en ort i Dawlish, Teignbridge, Devon, England
 Westwood, Thanet – en ort i Broadstairs and St. Peters, Thanet, Kent, England

USA 

 Westwood, Kansas, ort, Johnson County, 
 Westwood, Kentucky, ort, Boyd County, 
 Crestwood, Kentucky, ort, Jefferson County, 
 Westwood, Missouri, Saint Louis County, 
 Westwood, Pennsylvania, Chester County, 
 Westwood, Iowa, ort, Henry County, 
 Westwood, Massachusetts, Norfolk County, 
 Westwood, Michigan, ort, Kalamazoo County, 
 Westwood, New Jersey, ort, Bergen County, 
 Westwood, Kalifornien, ort, Lassen County, 
 Westwood, Los Angeles – stadsdel i Los Angeles 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar